Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore David Prinosil che ha battuto in finale David Wheaton 7-6(3), 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 David Wheaton (finale)
 Javier Frana (secondo turno)
 Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Byron Black (semifinali)

 Daniel Vacek (secondo turno)
 David Prinosil (campione)
 Michael Tebbutt (primo turno)
 Scott Draper (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1995
ATP Tour 1995